Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 59 dans le monde.

 Route fédérale 59 en Allemagne
 U.S. Route 59 aux États-Unis
 Interstate 59 aux États-Unis
 Route européenne 59
 Route 59 en Islande
 Route I/59 en Slovaquie
 Route régionale 59 en Tunisie
  dans certains pays